As Equipes Docentes (EDO) é um movimento internacional de leigos católicos, educadores da escola pública, cujo objetivo é promover comunidades de cristãos que vivam os valores evangélicos nos ambientes de educação pública.

Membros

São membros das ED, chamados de equipistas, os professores da escola pública de todos os níveis de ensino.

Objetivos 

 Viver e testemunhar os valores evangélicos na educação pública.
 Trazer para a Igreja Católica, os valores e questões dos professores que trabalham na educação pública;
 Promover de uma escola pública, gratuita, de qualidade e acessível para todos.

Atuação

Em visita ao Brasil em agosto de 1983, em Porto Alegre, o Pe. Michel Duclercq divulgou publicamente um texto definindo assim as Equipes Docentes:

“Equipes Docentes é um movimento Internacional de professores, especialmente das Escolas Públicas, nos três níveis, organizado em pequenos grupos que procuram relacionar suas práticas concretas com uma fé em Jesus Cristo através do método de revisão de vida: ver–julgar–agir.

 Impulsionam o equipista a comprometer-se com a educação libertadora para a construção de uma sociedade justa, livre e fraterna em busca de uma opção preferencial pelos pobres, junto com as classes populares.

 Procuram revisar, fundamentar e iluminar estes mesmos compromissos, por uma fé constantemente aprofundada na Pessoa e no Evangelho de Jesus Cristo.

Assim, as Equipes Docentes são um lugar onde se procura uma dialética entre engajamento e fé, criticando nossas práticas, não só em nível racional das ciências humanas, senão em nível mais profundo e mais radical (até as raízes) da fé viva e de uma teologia atualizada.

Esta busca, os membros das Equipes Docentes a realizam nos âmbitos e instituições nas quais se encontram colocados:

 Âmbito e instituições escolares:
Trata-se de questionar e revisar nossas práticas educativas, buscando práticas alternativas, que favoreçam a liberdade, a responsabilidade, a participação e a solidariedade, principalmente a serviço do povo e das classes populares.
 Âmbito e entidades de classe do professorado:
 Incentivar uma consciência nova entre o professorado e uma fraternidade verdadeira.
 Motivar os professores para que ingressem a atuem na sua entidade para, através dela, conquistar a dignidade profissional, lutar por uma educação libertadora, integrar-se com as demais categorias, na luta pela transformação da sociedade.
 Ajudar os colegas a descobrirem ou redescobrirem, através e além das crises de fé que possam conhecer, a presença verdadeira de Cristo que está atuando no mundo atual e na história como principal agente da transformação da sociedade. Esta ajuda, o equipista a leva, não por propaganda e proselitismo, senão por irradiação e contágio de sua vivência cristã intensa e atrativa.
 Âmbito e grupos sócio-políticos:
 Analisar e revisar a dimensão política de nossas práticas pedagógicas, à luz da fé, buscando desmitificar a neutralidade da ação educativa.
 Incentivar os professores a comprometerem-se social e politicamente com o momento histórico, em solidariedade com as classes populares.
 Revisar e iluminar pela luz do Evangelho, nossos compromissos sócio-políticos, superando toda a dicotomia entre fé e engajamento, situando nosso projeto e nossa ação política, no marco do projeto do Reino de Deus, tal como Cristo está realizando conosco no Brasil de hoje.
 Âmbito e instituição familiar:
 Revisar e transformar nossas práticas em nossa família, superando toda a forma de dominação e opressão, buscando formas mais comunitárias e mais participativas. Tudo isso numa perspectiva realmente evangélica.
 Buscar a colaboração com os pais, ajudando a promoção de um modelo mais comunitário de mais cristão nas famílias.
 Âmbito e instituição eclesial:
 Questionar nossas práticas eclesiais, buscando uma participação mais ativa na comunidade eclesial, a fim de contribuir para a renovação e a promoção das instituições que favorecem à comunhão eclesial, em vez de travar ou dificultar a comunhão.
 Buscar a colaboração com grupos e comunidades de cristãos que partilhem essas preocupações de uma Igreja mais comunitária e mais solidária das classes populares.

Enfim, as Equipes Docentes são para nós, o lugar onde podemos revisar, à luz do Evangelho, nossas práticas concretas e criar juntos, novas práticas alternativas. Pois, nossas práticas constituem a única modalidade de nossa inserção e intervenção no mundo e na história.
Não podemos transformar o mundo senão através de nossas práticas revisadas e transformadas.
Portanto, as Equipes Docentes não são círculos de estudos nos quais se dá voltas, onde trocamos idéias bonitas, onde sonhamos um mundo novo. As Equipes Docentes são uma ponta de lança para abrir brechas. Elas nos lançam e nos possibilitam abrir brechas nos âmbitos dos nossos engajamentos.”

História

O movimento foi criado na França na década de 40, quando a escola pública francesa estava vivendo uma crise. Foi assessorado e divulgado pelo Pe. Michel Duclercq. Espalhou-se por diversas partes do mundo, tornando-se um movimento internacional. Chegou ao Brasil em 1965.

Organizações de leigos católicos
Educação da Igreja Católica